Petrolio – liquido infiammabile

Letteratura 
Petrolio – romanzo incompiuto di Pier Paolo Pasolini

Musica 
 Petrolio – album di Nazzareno Carusi del 2011
Petrolio – album del 2012 di Victorio Pezzolla
 Petrolio – singolo di Cranio Randagio del 2015

Televisione 
Petrolio – programma TV d'inchiesta italiano